Kayentachelys aprix — викопний базальний вид черепах, що жив на початку юрського періоду. Скам'янілі рештки виду знайдені у відкладеннях формування Каєнта на півночі штату Аризона у США. Карапакс був завдовжки 60 см та шириною 50 см. Черепаха жила у невеликих річках.

Примітки 

Викопні плазуни
Вимерлі черепахи
Плазуни юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1987
Вимерлі плазуни Північної Америки